Смолер (Smoler) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Смолер, Марко (1857—1941) — лужицкий журналист, переводчик, издатель и общественный деятель, редактор.
 Смолер, Корла Ян (1791—1949) — лужицкий педагог и культурный деятель.
 Смолер, Ян Арношт (1816—1884) — серболужицкий лингвист, основоположник серболужицкого языкознания.